Организа́ция на́ций и наро́дов, не име́ющих представи́тельства () — международная неправительственная организация, цель которой состоит в защите интересов наций и коренных народов, не имеющих собственных государств и/или живущих на оккупированных или спорных территориях. Она была образована 11 февраля 1991 года в Гааге, Нидерланды. UNPO работает над развитием понимания и уважения права на самоопределение, предоставляет консультации и поддержку, связанные с вопросами международного признания и политической автономии, обучает группы тому, как эффективно отстаивать свои интересы, и непосредственно выступает за международное реагирование на нарушения прав человека, совершённые в отношении групп-членов UNPO.

Некоторые бывшие члены, такие как Армения, Восточный Тимор, Эстония, Латвия, Грузия и Палау получили полную независимость и присоединились к ООН.

История 
UNPO была задумана в конце 1980-х годов изгнанными лидерами народов, членом Эстонского конгресса Линнартом Мяллем, Эркином Альптекином из уйгурского конгресса и бывшим тибетским дипломатом Лоди Гьяри вместе с советником по международному праву 14-го Далай-ламы Михаэлем Ван Вальт ван Прааг. Ключевая цель состояла в том, чтобы воспроизвести мощное послание ненасилия и межэтнической терпимости перед лицом угнетения, демонстрируемого тибетским народом и отстаиваемого 14-м Далай-ламой, и обеспечить форум, на котором другие поощряются и поддерживаются для принятия аналогичных подходов.

5—6 сентября 1990 году в эстонском Тарту прошла первая встреча народов, не имеющих представительства, на которой был подписан Меморандум о взаимопонимании, которым предусматривалось создание такой международной неправительственной организации. 

11 февраля 1991 года во Дворце мира в Гааге, представителями движений австралийских аборигенов, Армении, крымских татар, Кордильер, Восточного Туркестана, Эстонии, Грузии, греческого меньшинства в Албании, Курдистана, Латвии, Палау, Тибета, Тайваня, Татарстана и Западного Папуа. Всего через несколько месяцев к ним присоединились представители Абхазии, Ачеха, Ассирии, читтагонгских горных районов, южных Молуккских островов, Бугенвиля, Чечни, Занзибара, а также Майри и Иракского туркменского народа. 

С тех пор число членов UNPO неуклонно росло, всего в него вошли представители более 45 народов мира, насчитывающие более 300 миллионов человек, не имеющих подлинного представительства на внутренних или международных форумах. С момента своего основания многие члены движения достигли своих целей и нашли официальное место для своего народа на национальном или международном уровне и покинули организацию.

Изначальным местом расположения главного офиса UNPO была выбрана Гаага. Позже UNPO переехали в Брюссель. Организация финансируется за счет грантов от членов и пожертвования частных лиц и фондов.

Цели 
Свою основную цель UNPO видит в том, чтобы утвердить демократию в качестве основного права человека, осуществлять права человека, гражданские и политические права во всем мире, поддерживать всеобщее право на автономию и самоопределение и дальнейший федерализм. Она поощряет ненасильственные методы достижения мирных решений конфликтов. UNPO оказывает поддержку своим членам в обеспечении уважения их прав человека и культурных прав, а также в сохранении окружающей среды. Организация обеспечивает форум для членов сети и помогает им участвовать в ней на международном уровне.

Хотя члены UNPO часто преследуют разные цели, у них есть одна общая черта: они, как правило, не представлены дипломатически (или только с незначительным статусом, таким как наблюдатель) в крупных международных учреждениях, таких как Организация Объединенных Наций (ООН). В результате их способность решать свои проблемы глобальными органами, уполномоченными защищать права человека и разрешать конфликты, ограничена.

UNPO привержена пяти принципам, закрепленным в ее Пакте:

 Равное право всех на самоопределение;
 Соблюдение международно признанных стандартов, закрепленных во Всеобщей Декларации Прав Человека и других международных документах;
 Приверженность принципам демократического плюрализма и неприятие нетерпимости;
 Поощрение методов ненасилия и неприятие терроризма и других видов насилия как инструмента политики;
 Охрана окружающей природной среды.

Все члены должны подписать и соблюдать пакт UNPO.

Члены 

По состоянию на 2020 год в организации состояли 39 следующих членов:

Бывшие члены 
Список членов, покинувших организацию. Полужирным шрифтом выделены народы бывшие в составе СССР, РФ на момент нахождения в UNPO.
 Бывшие республики СССР, принятые в ООН после провозглашения независимости в 1991 году:
  вступила , вышла 
  вступила , вышла 
  вступила , вышла 
  вступила , вышла 
 Другие новые члены ООН:
  вступил , вышел ; бывшая колония Португалии, аннексированная Индонезией в 1975 и получившая независимость в 2002 году
  вступил , вышла ; бывшая часть управляемой США Подопечной территории Тихоокеанские острова; независима с 1994
 Покинули UNPO по другим причинам:
 Аборигены Австралии — с 11 февраля 1991 по 7 июля 2012
  Албанцы Македонии — с  по ; достигла соглашения с Македонией в 2001
  Берберы — с 28 ноября 2014 по 26 ноября 2016; вступили во Всемирный конгресс Амазигов
  Батва — с 17 января 1993 по декабрь 2019
  Башкортостан — с  по 
  Республика Союз Мьянма — с 15 мая 2008 по 13 февраля 2010; пала военная хунта и были проведены демократические выборы в 2010 году
  Бугенвиль — с 6 августа 1991 по ; достигнуто соглашение об автономии с Папуа-Новой Гвинеей в 2000 году
  Бурятия — с 3 февраля 1996 по 13 февраля 2010
  Буффало Ривер Dene Nation — с 19 декабря 2004 по 9 октября 2009
  Венгерское меньшинство в Румынии — с 30 июля 1994 по 2015
  Вхавенда — с 14 ноября 2003 по 1 июля 2015
  Гагаузия — с  по ; достигнуто соглашение об автономии с Молдовой в 1994 году
  Государство Каренни — с 19 января 1993 по 7 июля 2012
  Греческое меньшинство в Албании — с 11 февраля 1991 по 7 июля 2012
 Дегар-Монтаньяры — с 14 ноября 2003 по 29 апреля 2016
  Занзибар — с 6 августа 1991 по 1 июля 2015
  Западное Папуа — с 15 октября 2014 по данные отсутствуют
  Ингушетия — с  по 
  Инкери — с 17 января 1993 по 9 октября 2009
  Иракский Курдистан — с 11 февраля 1991 по 1 июля 2015
  Иракские туркмены — с 6 августа 1991 по 27 ноября 2016
  Республика Кабинда — с 17 апреля 1997 по 18 сентября 2011
  Калахуи Гавайи — с 3 августа 1993 по 7 июля 2012
  Коми — с 17 января 1993 по 9 октября 2009
  Кордильера — с 11 февраля 1991 по 6 ноября 2015
  Косово — с 6 августа 1991 по 24 марта 2018
  Кумыкистан — с  по 
  Лакота — с  по ; последовало провозглашение Республики Лакота
  Маохи — с 30 июля 1994 по 1 декабря 2007
  Мапучи — с 19 января 1993 по 26 апреля 2016
  Мари — 6 августа 1991 по 9 октября 2009
  Масаи — с 19 декабря 2004 по 7 июля 2012
  Моны — с 3 февраля 1996 по 7 июля 2012
  Моро — с 26 сентября 2010 по 28 ноября 2014; достигнуто соглашение об автономии с Филиппинами
  Науа-Дель-Альто-Бальзас — с 19 декабря 2004 по 20 сентября 2008
  Нация Нуксал — с 23 сентября 1998 по 1 марта 2008
  Русины — с  по 
  Санджак — с 17 января 1993 по 18 сентября 2011
  Саха — с  по 
  Скания — с 19 января 1993 по 18 сентября 2011
  Талышское национальное движение — с 26 мая 2005 года по 1 марта 2008 г.; вновь с 28 июня 2014 по ... (данные отсутствуют)
  Татарстан — с 11 февраля 1991 по 1 марта 2008
  Тыва — с 3 февраля 1996 по 13 февраля 2010
  Удмуртия — с 17 января 1993 по 6 июля 2013
  Халистан — с  по 
  Цимшян — с 2 февраля 2007 по 18 сентября 2011
  Чамерия — с 8 июня 2015 по декабрь 2019; убийство лидера и приостановление движения
  Черкесия — с 16 апреля 1994 по 6 ноября 2015
  Чеченская Республика Ичкерия — с 6 августа 1991 года по 25 сентября 2010
  Чин — 15 июля 2001 по 26 ноября 2016
  Чувашия — с  по 
  Шаны — с 17 апреля 1997 по 6 февраля 2010

Руководство 
Генеральные секретари

Генеральный директор
 Карл Габсбург-Лотринген (Австрия) — 19 января — 31 декабря 2002.

Председатели Генеральной Ассамблеи
 Линнарт Мялль — (Эстония) 1991—1993
 Эркин Альптекин — (Уйгуры) 1993—1997
  — (Занзибар) 1997—2001
  — (Ассирийцы) 2001—2005
  — (Скания) 2005—2006

Президенты
  — (Огони) 2006—2010
 Нгаванг Чоефель Дракмаргьяпон 2010—2017
 Насер Боладай 2017 — наст. время

См. также 
 Национально-территориальная автономия
 Европейский свободный альянс
 Непризнанные и частично признанные государства
 Спорная территория
 Сепаратизм
 Национально-освободительное движение
 Право на самоопределение

Примечания

Ссылки 
 Сайт UNPO 
 Договор UNPO 
 Всеобщая декларация прав народов UNPO 
 Координационный офис UNPO в Тарту  (Восточная Европа и Северная Азия)
 Бывшие и приостановленные члены 
 Сборник ссылок по теме 

Международные негосударственные организации
Национальные меньшинства
Пацифизм
Сепаратизм